Жан II Люксембургский (;  — ) — граф Гиз с 1425 года и Линьи с 1430 года. Младший сын Жана Люксембургского, сеньора де Бовуар (ум. 1397), и Маргариты Энгиенской, графини де Бриенн.

Биография 
После смерти отца Жан унаследовал город Боревуар.

В борьбе Арманьяков с Бургиньонами поддерживал герцога Бургундии Филиппа Доброго, который в 1414 году назначил его губернатором Арраса.

В 1418 году отвоевал у Арманьяков Санлис и был назначен губернатором Парижа.

В 1425 году при поддержке Джона Ланкастера, герцога Бедфордского, отвоевал у дофина графство Гиз.

В 1430 году принимал участие в осаде Компьеня. 23 мая 1430 года его рыцари взяли в плен Жанну д’Арк. Жан долго колебался, но в ноябре продал Жанну англичанам за 10 тысяч ливров.

В том же году после смерти тетки — Жанны Люксембургской унаследовал графство Линьи.

В 1435 году Жан принимал участие в подписании Аррасского договора, завершившего борьбу герцога Бургундии с французским королём.

Семья 
Жан Люксембургский был женат с 1418 года на Жанне де Бетюн, виконтессе Мо (ум. 1449). Детей у них не было, и владения унаследовал племянник — Людовик Люксембургский.

Литература 
 Régine Pernoud, Marie-Véronique Clin: Jeanne d’Arc. Der Mensch und die Legende («Jeanne d’Arc»). Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1994, ISBN 3-404-61210-8 (übers. von Sybille A. Rott-Illfeld).
 Raphael de Smedt (Hrsg.): Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. (Kieler Werkstücke, D 3) 2., verbesserte Auflage, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2000, ISBN 3-631-36017-7, S. 29-31.

Дом Люксембург-Линьи
Графы де Гиз
Графы и сеньоры Линьи
Деятели Столетней войны